Чекалка — обыкновенный или азиатский шакал.
 Чекалка — село в Сарапульском районе Удмуртии.